LTV (ang. Loan to value) – wskaźnik używany w bankowości do określania wysokości udzielanego kredytu
 LTV (ang. Lifetime value) – rodzaj analizy w marketingu
 Latvijas Televīzija (LTV) – łotewska telewizja publiczna
 Lietuvos nacionalinė televizija (LTV) – litewska telewizja publiczna
 LTV2 – drugi kanał tej telewizji
 LTV World – trzeci kanał tej telewizji
 LTV A-7 Corsair II – amerykański samolot szturmowy
 Laborystyczna teoria wartości (ang. Labor theory of value, LTV) – teoria ekonomiczna